Breitenberg (berg), een berg in Duitsland
 Breitenberg (Duderstadt), een dorp in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Breitenberg (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Breitenberg (Neder-Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren